Abdul Salam Abbadi – politico giordano
 Hassan Abbadi – politico marocchino
 Manius Abbadi – pallavolista brasiliano